Los Arenales kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Arenales, Aguascalientes, Jesús María, 
 Los Arenales, Querétaro Arteaga, Amealco de Bonfil, 

Robotskapade Mexikoförgreningar